Léonidas peut désigner :

Personnalités de l'Antiquité 
 Léonidas I, roi de Sparte (), tué à la bataille des Thermopyles.
 Léonidas II, roi de Sparte (257 av. J.-C.-236 av. J.-C.) qui partage la couronne avec Agis IV ; il est le père du roi Cléomène III.
 Léonidas d'Épire, pédagogue du jeune Alexandre le Grand.
 Léonidas de Tarente, poète grec du 
 Léonidas de Rhodes, athlète grec du  (douze victoires olympiques).
 Léonidas, un stratège de Ptolémée I.
 Léonidas d'Alexandrie, poète de cour dans l'empire romain sous les règnes de Claude et Néron, conservé dans l’Anthologie grecque.

Patronyme 
 Stephanie Leonidas (1984-), actrice britannique.

Prénom 
  (1876-1954), pâtissier fondateur de la chocolaterie Leonidas.
 Léonidas Bélanger (1913-1986) généalogiste québécois.
 Leonidas Donskis (1962-2016), philosophe et essayiste lituanien
 Leonidas Polk (1806-1864), général de l'armée confédéré durant la guerre de Sécession.
 Leonídas Pýrgos (1871- ?), champion olympique grec de fleuret en 1896.
 Leônidas da Silva (1913-2004), footballeur brésilien.

Divers 
 Leonidas est une marque de chocolat ;
 Leonidas est le nom de la version 11 de 2009 de la distribution GNU/Linux Fedora ;
 Léonidas 2, véhicule blindé de transport de troupes grec construit de 1981 à 2001 ;
 Léonidas, pièce de théâtre de Louis Verneuil (1936).

Toponymie 

 rue Léonidas, voie située dans le quartier de Plaisance du 14 arrondissement de Paris.

Nom proche 
 Les léonides, des étoiles filantes.

Notes et références 

Homonymie de prénom